Nijmeegse Vierdaagse, een wandelevenement rond Nijmegen
 De Nijmeegse Vierdaagse (televisieprogramma), een televisieprogramma over De Nijmeegse Vierdaagse